Hołny – jezioro na Pojezierzu Litewskim

Miejscowości w Polsce:
 Hołny Mejera
 Hołny Wolmera